Stará Voda può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Stará Voda, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Stará Voda, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione

Slovacchia
Stará Voda, comune del distretto di Gelnica, nella regione di Košice